Réjaumont () ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Réjaumont (Gers) im Département Gers
 Réjaumont (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées